Puchar Beskidów 1976 – siedemnasta edycja tego pucharu. Konkursy zostały rozegrane w Szczyrku i w Wiśle.

Obrońcą tytułu sprzed roku był reprezentant Polski Stanisław Bobak.

6 lutego 1976 roku na skoczni w Szczyrku odbył się pierwszy konkurs indywidualny, który wygrał Czechosłowacki skoczek Emil Babiš. Jego skoki, które wyniosły kolejno 80 i 82 metry pozwoliły mu wyprzedzić uplasowanego na miejscu drugim Zdenka Janoucha, którego próby w obu seriach wyniosły osiemdziesiąt metrów. Trzecie miejsce zajął reprezentant NRD Bernd Zimmermann. Do drugiego miejsca stracił nieco ponad osiem punktów. Najlepszym polskim zawodnikiem startującym w konkursie okazał się być, uplasowany dopiero na jedenastej pozycji, Józef Tajner. W obu seriach uzyskał 73 metry i zaledwie dwie dziesiąte punktu stracił do miejsca w pierwszej dziesiątce, którą zamknął Thomas Meisinger reprezentujący NRD. W konkursie wystąpiło sześćdziesięciu trzech zawodników z trzech państw.

Dwa dni później, czyli 8 lutego zmagania o tytułowy puchar przeniosły się do Wisły. Tam ponownie zwyciężył Czechosłowak Emil Babiš i tym samym również wygrał klasyfikację generalną turnieju. O dwa i jedną dziesiątą punktu za nim uplasował się Heinz Wosipiwo, który w pierwszym konkursie uplasował się dopiero na miejscu dziewiątym. Podium zawodów uzupełnił Zdeněk Janouch, który poprzednio zajął miejsce drugie. Do zwycięstwa zabrakło mu sześć i pół punktu. Tym razem w czołowej dziesiątce znalazło się dwóch reprezentantów Polski, a byli nimi Jan Bieniek, uplasowany na miejscu siódmym oraz Józef Tajner na miejscu dziesiątym. Wystąpiło w tym konkursie czterdziestu sześciu skoczków również z trzech państw.

Klasyfikacja generalna po raz piąty w historii trafiła do Czechosłowaka i po raz pierwszy do Emila Babiša, który wygrał oba konkursy. Drugie miejsce zajął Zdeněk Janouch (miejsca kolejno drugie i trzecie), a podium uzupełnił Heinz Wosipiwo (miejsca kolejno dziewiąte oraz drugie). Najlepszym sklasyfikowanym reprezentantem Polski w Pucharze Beskidów był Józef Tajner na miejscu dziesiątym.

Terminarz 
Na podstawie danych

Wyniki zawodów

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

1976
1976 w sportach zimowych
1976 w polskim sporcie